Лончар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лончар, Беба (род. 1924) — сербско-итальянская киноактриса.
 Лончар, Будимир (род. 1983) — югославский дипломат, министр иностранных дел СФРЮ в 1987—1991 годах.
 Лончар, Златибор (род. 1971) — сербский политик и государственный деятель, министр здравоохранения.
 Лончар, Крешимир (род. 1983) — хорватский профессиональный баскетболист.
 Лончар, Никола (род. 1972) ― сербский баскетбольный игрок.